Francisco Miguel pode referir-se a:

Pessoas
Francisco Miguel Duarte
Francisco Miguel Soares da Silva
Francisco Miguel de Moura

Desambiguações de antropônimos